Це список програмного забезпечення, яке допомагає його розробникам проводити перевірку кода.

Перевірка коду
Списки:Програмне забезпечення